Alberi – plurale di albero
 Alberi – cognome italiano

Geografia 
 Alberi – frazione di Parma

Persone 
 Eugenio Alberi – scrittore italiano (1807-1878)
 Francesco Alberi – pittore italiano (1765-1836)

Altro 
 Alberi – brano musicale di Ornella Vanoni ed Enzo Gragnaniello del 1999

Pagine correlate 
 Albero (disambigua)
 L'albero